Фине:

 Фине, Ашиль Эжен (1863—1913) — французский ботаник.
 Фине, Дик (род. 1946) — нидерландский футболист.
 Фине Гэл — крупнейшая политическая партия в Ирландской республике.
 Фине, Эдди (род. 1997) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.